Permesso – facoltà di accesso a file e directory del file system da parte dei vari utenti nei sistemi operativi Unix e Unix-like
Permesso – sinonimo di facoltà, situazione giuridica soggettiva del soggetto di diritto che può tenere un determinato comportamento consentito dalla norma
Il permesso - 48 ore fuori – film di Claudio Amendola del 2017